Кристи́н Тёссе Лёвсет (; 6 апреля 1973, Лиллехаммер, Норвегия) — норвежская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играла на позиции первого и второго.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, ).
 : серебро ().
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин: золото (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по кёрлингу Норвегии